Eisenbahnpaket steht für:

 Erstes Eisenbahnpaket, EG-Richtlinien 2001/12/EG, 2001/13/EG und 2001/14/EG (2001)
 Zweites Eisenbahnpaket, Vorschläge der Europäischen Kommission zum europäischen Eisenbahnrecht (2002)
 Drittes Eisenbahnpaket, Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft zum europäischen Eisenbahnrecht (2007)
 Viertes Eisenbahnpaket, Vorschläge der Europäischen Kommission zur Weiterentwicklung des europäischen Eisenbahnrechts (2013)